Proverbi – brevi frasi di saggezza popolare
 Proverbi – libro della Bibbia

Altri progetti